

Nome 
Cino – prenome
Cino – altro nome con cui è menzionato Cino da Pistoia
Cino – comune italiano in provincia di Sondrio, Lombardia
Cino – città dell'Antica Grecia nella regione della Locride Opunzia

Persone di cognome Cino 
Angelo Cino – ecclesiastico
Beppe Cino – cineasta
Giuseppe Cino – architetto e scultore

Altro 
cino – desinenza delle parole relative al cane, ad esempio "cinofilo"
cino – componente dell'etnia dei cino-malesi
Cino – personaggio fittizio dell'opera Cino e Franco